Прого́нная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Прогонная улица — улица в Арзамасе.
 Прогонная улица — улица в Выборге.
 В Курске:
 1-я Прогонная улица.
 2-я Прогонная улица.
 В Москве:
 1-я Прогонная улица.
 2-я Прогонная улица.
 Прогонная улица — прежнее (до 1922 года) название Халтуринской улицы.
 В Санкт-Петербурге:
 Прогонная улица — улица в Невском районе (исторический район Мурзинка).
 Прогонная улица — улица во Фрунзенском районе (исторический район Волково).
 Прогонная улица — улица в Петергофе.
 Прогонная улица — улица в Феодосии.

Украина 
 Прогонная улица — улица в городе Константиновке.
 Прогонная улица — улица в Луганске.